Pakkanen ist der Familienname folgender Personen:
 Atte Pakkanen (1912–1994), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags und Minister
 Erkki Pakkanen (1930–1973), finnischer Amateurboxer
 Outi Pakkanen (* 1946), finnische Schriftstellerin